Conroy steht für:

 Conroy (Orne), Nebenfluss der Orne in Frankreich
 Conroy (Iowa), Ort in Iowa, Vereinigte Staaten
 Conroy Aircraft, US-amerikanischer Flugzeughersteller
 Conroy Point, Landspitze von Moe Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis

Conroy ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Conroy (1895–1978), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Craig Conroy (* 1971), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Frances Conroy (* 1953), US-amerikanische Schauspielerin

 Jack Conroy (1898–1990), US-amerikanischer Schriftsteller
 Jim Conroy (* 1943), irischer Bogenschütze

 Joseph Henry Conroy (1858–1939), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Ogdensburg
 Kevin Conroy (1955–2022), US-amerikanischer Schauspieler

 Pat Conroy (Arbeiterführer) (1900–1988), kanadischer Arbeiterführer
 Pat Conroy (Donald Patrick Conroy; 1945–2016), US-amerikanischer Schriftsteller
 Ryan Conroy (* 1987), schottischer Fußballspieler
 Sean Conroy (* 1994), irischer Squashspieler
 Stephen Michael Conroy (* 1963), australischer Politiker
 Thomas R. Conroy, US-amerikanischer Filmproduzent und Filmschaffender